«Шмаковская» — гидрокарбонатная магниево-кальциевая лечебно-столовая минеральная вода добываемая со Шмаковского месторождения в пределах южной части Сихотэ-Алиня, в особо охраняемой санитарной зоне, признанной экологически чистой территорией. 

Химический состав

Вода из Шмаковского Месторождения используется многими курортами Приморского края для профилактики и лечения органов пищеварения от язвенных болезней желудка и двенадцатиперстной кишки; заболевания почек; ожирения; гастрита; диабета; болезни прямой кишки и др.

Источники  

1. БОЛЕЗНИ ПОЧЕК И МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ У ДЕТЕЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ  14.00.09 - Педиатрия АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук

2. Гвозденко Т. А., Ни А. Дозовая зависимость влияния Шмаковской минеральной воды на функцию почек в эксперименте // Тез..докладов Ш Между-нар.симпозиума врачей Адаптация организма при стрессовых ситуациях- Анапа.- 1995.

3. Ни А., Гвозденко Т. А., Перельштейн Н.Н. Шмаковская минеральная вода в реабилитации детей с обменной патологией почек // Тез. докл I Конгресса педиатров-нефрологов России.- С-Пб.- 1996.

4. Гвозденко Т.А., Е.М.Иванов, Ни А. Возможности бальнеотерапии минеральной водой Шмаковского типа заболеваний почек // Тез.докл. Международного конгресса по медицинской климатологии, бальнеологии, гидрогеологии, гидротермальной технике.-М.- 1996.

5. Ни А., Гвозденко Т.А., В.В.Попова В.В. Возможности бальнеотерапии Шмаков-ской минеральной воды при заболеваниях почек у детей // Тез.докл.международного Симпозиума «Окружающая среда и здоровье ребенка».- Владивосток.- 1997.

6. Официальный сайт
Минеральные воды России